Campfire steht für:
 Campfire (Simbabwe), Hilfsorganisation in Simbabwe 
 Camp Fire USA, US-amerikanische Jugendorganisation